Гимнастика включена в Олимпийские игры с 1896 года. С 1996 года Российские гимнастки участвовали во всех Олимпийских играх. Всего 24 — ю гимнастками из России было завоевано 19 медалей. Команда России завоевала три серебряные и одну бронзовую медали. На летних Олимпийских играх 2008 года команда заняла четвертое место. 

Самой титулованной Российской гимнасткой стала Алина Орлецкая, завоевавшая семь медалей на Олимпиадах в 1996, 2000 и 2004 годах. Алия Мустафина завоевала четыре медали на Олимпиаде-2012, три медали на Олимпиаде 2016 — всего 7 медалей. Мустафина-первая Российская гимнастка, принимающая участие в соревнованиях на Олимпиадах и завоевавшая на них подряд две медали. Елена Замолодчикова завоевала четыре медали на Играх в 2000 и 2004 году. Мария Пасека завоевала четыре медали на Олимпийских играх в 2012 и 2016 году .

Гимнасты 
В таблице учитываются медали в командных и индивидуальных соревнованиях гимнасток сборной команды России по спортивной гимнастике.

См. также 
 Список олимпийских гимнасток СССР

Примечания 

Спортивная гимнастика
Списки женщин России
Списки спортсменов России